Йирачек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Йирачек, Вацлав (дирижёр) (1920—1966) — чешский дирижёр и композитор.
 Йирачек, Петр (род. 1986) — чешский футболист.